Соревнования по лёгкой атлетике на Африканских играх проводится с первых Игр, состоявшихся в 1965 году.

Дисциплины

Дисциплины у мужчин

Дисциплины у женщин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Призёры соревнований с 1965 по 2003

Соревнования на Африканских играх